Eauprofonde est le titre en français du roman Waterdeep de Troy Denning, basé sur le monde imaginaire des Royaumes oubliés, paru chez Fleuve noir en 1992, puis  en édition intégrale et en grand format chez Milady en 2009.

Résumé 

Minuit et ses compagnons ont retrouvé l'une des tablettes du destin. Mais ils doivent maintenant se rendre à Eauprofonde, où se trouverait la deuxième tablette, pour enfin les réunir et les rendre à Ao, pour mettre fin au Temps des Troubles.

Remarque 

 Le roman est d'abord paru sous le nom de Richard Awlinson, qui est un pseudonyme utilisé par Scott Ciencin, auteur des deux premiers romans de la trilogie, et Troy Denning qui a écrit le troisième tome. Lors de sa réédition aux USA comme en France, les vrais noms des auteurs ont remplacé ce pseudonyme.

Roman de fantasy américain
Roman américain paru en 2008
Roman sur les Royaumes oubliés